«Keep Ya Head Up» — третий по счёту сингл с альбома Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.. Трек «Baby Don't Cry (Keep Ya Head Up II)» с альбома Still I Rise, является продолжением темы, затронутой в данном треке.

На песню был снят клип, который начинается с фразы «Dedicated to the memory of Latasha Harlins, it’s still on» (рус. Посвящается светлой памяти Latasha Harlins), которая была застрелена в возрасте 15 лет, 51-летним корейским продавцом магазина.

Дорожки 
 Макси CD
 «Keep Ya Head Up» — 4:29
 «Keep Ya Head Up» (Vibe Tribe Remix) — 4:28
 «Keep Ya Head Up» (Madukey Remix) — 4:17
 «Rebel of the Underground» — 3:18
 «I Wonder If Heaven Got a Ghetto» — 4:41
 Промо 12"
 «Keep Ya Head Up» (Edit) — 4:12
 «Keep Ya Head Up» (Vibe Tribe Remix) — 4:28
 «Keep Ya Head Up» (Madukey Remix) — 4:17
 «I Get Around» (Remix) — 3:51

Семплы 
 «Be Alright» — Zapp & Roger
 «O-o-h Child» — The Five Stairsteps
 «Prince of Darkness» — Big Daddy Kane

Чарты

Прочее 
 В 2005 году, на одном из выступлений, рэпер Nas исполнил в живую трек «Keep Ya Head Up».
 По версии журнала About.com, трек занял 11 место в списке «100 Greatest Rap Songs».
 Песня является саундтреком к фильму «Писатели свободы».

Примечания 

Синглы Тупака Шакура
Синглы Interscope Records
Песни современного ритм-н-блюза США